Der Mannschaftswettbewerb der Männer im Bogenschießen bei den Olympischen Spielen 2016 fand am 5. August und 6. August 2016 statt. Am 5. August fand eine Platzierungsrunde statt und am 6. August dann die Endrunde.

Ergebnisse

Platzierungsrunde

K.O.-Runde 
Jede Mannschaft absolvierte vier Sätze, in denen jeder der drei Athleten jeweils zwei Pfeile schoss (insgesamt also sechs Pfeile pro Satz und Team). Hatte eine Mannschaft die ersten drei Sätze gewonnen, wurde der vierte Satz nicht mehr ausgeschossen. Stand es nach vier Sätzen noch Unentschieden, musste ein Shoot-off (SO) mit drei Pfeilen für die Entscheidung sorgen. In jedem K.O.-Duell wurden zwei Zielscheiben aufgestellt, beide Teams schossen abwechselnd auf ihre jeweilige Zielscheibe.

Weblinks 
 Result Book Rio 2016 (engl.) auf der Seite der World Archery Federation

Mannschaft Männer